Dünki ist der Familienname folgender Personen:

 Jean-Jacques Dünki (* 1948), Pianist
 Max Dünki (1932–2011), Schweizer Politiker